V souhvězdí Střelce se nachází dvě trpasličí galaxie:
 Trpasličí eliptická galaxie ve Střelci  (anglicky Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy – Sgr dE nebo Sag DEG) – vzdálená 65 000 světelných let, gravitačně svázána s Mléčnou dráhou,
 Trpasličí nepravidelná galaxie ve Střelci (anglicky Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy – Sag DIG) – vzdálená 3,4 miliónu světelných let, součást Místní skupiny galaxií, na Mléčné dráze gravitačně nezávislá.